Алексей Потехин:
 Потехин, Алексей Антипович (1829—1908) — русский драматург и романист.
 Потехин, Алексей Евгеньевич (род. 1972) — российский музыкант, продюсер; участник группы «Руки вверх!».